Tausend steht für:

 Tausend, die natürliche Zahl zwischen 999 und 1001
 Tausend (Einheit), ein Zähl- und Stückmaß
 Tausend (Unterreit), ein Ortsteil der Gemeinde Unterreit im Landkreis Mühldorf am Inn

Tausend ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Tausend (* 1964), deutsche Geografin und Politikerin (SPD)
 Franz Tausend (1884–1942), deutscher Alchemist
 Klaus Tausend (* 1957), österreichischer Althistoriker

Siehe auch:
 1000 (Begriffsklärung)
 Dausend
 Tausender